Carlos José da Mota de Azevedo Correia (Rio de Janeiro,  — ) foi um médico e poeta brasileiro.

Vida
Irmão de Raimundo Correia. Avô de Carlos Humberto Pederneiras Corrêa. Formou-se em farmácia, em 1906, e em medicina, em 1911, obtendo ambos os diplomas pela Faculdade Nacional de Medicina.

Carreira
Durante o período acadêmico foi revisor de jornais. Foi médico do Ministério da Agricultura em Santa Catarina.

Instalado em Florianópolis, em 1935 foi o mais votado para a Câmara Municipal de Florianópolis, da qual foi presidente.

Foi presidente da Associação Catarinense de Medicina, no período (1935 — 1937).

Foi diretor da Maternidade de Florianópolis, da qual foi um dos fundadores, que posteriormente foi denominada “Maternidade Carlos Corrêa”, em 1948.

Pertenceu à Academia Catarinense de Letras (ACL).

Ligações externas
Biografia
Presidentes da Associação Catarinense de Medicina

Membros da Academia Catarinense de Letras
Poetas do estado do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro